Косинов - русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 
 Косинов, Александр Павлович (род. 1936) — советский и украинский режиссёр-документалист, заслуженный деятель искусств УССР.
 Косинов, Артём Викторович (род. 1986) — казахстанский легкоатлет.
 Косинов, Владимир Егорович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Косинов, Семён Кириллович (1917—1941) — Герой Советского Союза.

Косинова
 Косинова, Мария Валерьевна (род. 1984) — российская биатлонистка.

Населённые пункты

Россия 
 Косинов — хутор в составе адыгейского города Майкоп.
 Косинов — хутор в Обоянском районе Курской области.
 Косинова — деревня, Октябрьский район, Курская область, Россия.

См. также 
 Улица Косинова.

Примечания